Kurfürstin Sibylle ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Sibylle von Bayern (1489–1519), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Sibylle von Jülich-Kleve-Berg (1512–1554), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen

Siehe auch: